Brauergilde oder Brauer-Gilde steht für
 Brauergilde (Moringen)
 Brauergilde (Altmark), Hochzeit bis 1488 in Gardelegen, Salzwedel, Tangermünde, Stendal

Siehe auch:
 Wappenstein der Brauergilde (Hannover)